Александр Феликсович Язвинский — российский ; автор ряда учебных пособий.

Биография

Биографических сведений о нём почти не сохранилось. 

Александр Феликсович Язвинский получил известность изобретением мнемонического метода преподавания, весьма популярного в его время и названного по имени автора методом Язвинского. Метод этот, достигавший блестящих результатов при изучении предметов, составляющих дело памяти, как, например, хронологии, основан на применении особых таблиц. Его таблица представляет квадрат, разделенный на сто клеток; при изучении хронологии каждая клетка представляет год, при изучении языков клетка соответствует звуку, букве. По мнению Язвинского, его таблица полезна не только в мнемоническом отношении, она не только является чисто механическим помощником для памяти, но служит также орудием «аналитическим и синтетическим». Его преподавание по этой методе было столь удачно, что число его учеников росло и курсы его расширялись; вместе с тем метод его получал все большую известность и распространение; он был принят во многих петербургских учебных заведениях, и многими применялся при домашнем воспитании. 

Особенно удачно Язвинский применял свой метод при изучении иностранных языков. В качестве руководства к изучению французского языка по мнемонической методе он выпустил в 1840 году «Самоучитель французского языка по методе Язвинского». Очевидно, при изданий этой книги он имел в виду исключительно своих учеников, так как пользоваться книгой незнакомому с его методой, без его личных указаний, было крайне трудно, потому что объяснение методы, помещенное в предисловии, очень коротко и очень туманно. Язвинский делит «Самоучитель» на 3 части: в первой помещает изучение слов, во второй — изучение фраз и в третьей — грамматику и синтаксис. Первое издание «Самоучителя» разошлось очень быстро. В 1843 году вышла вторым изданием первая часть «Самоучителя», значительно дополненная и с некоторыми изменениями. Так, значительно было расширено объяснение самой методы, крайне недостаточное в первом издании. В новом издании фонографическая таблица описана и объяснена так подробно и обстоятельно, что «Самоучителем» можно пользоваться без помощи преподавателя. 

Метод Язвинского был применён им также к изучению хронологии и истории. Им было предпринято издание «Хронографического атласа всеобщей истории», о чем появилось его объявление, и принималась подписка. При «Атласе» было обещано подробное введение, в котором должны быть изложены правила, как пользоваться «Атласом» и как следует учить и учиться при помощи этого руководства; введение обещало изложить основания метода подробно. 

В 1840 году появился его труд, составлявший часть предпринятого им издания под названием: «Синхронические таблицы Всеобщей истории». Таблицы снабжены были 1500 портретами государей и великих людей всех наций, вставленными в небольшие квадратики таблиц; портреты эти сняты с медалей, хранящихся в парижских, венских и берлинских музеях и библиотеках. 

В 1841 году вышла его книга: «Хронологическое обозрение всемирной истории». Книга эта разделена на эпохи по столетиям, причем каждому столетию автором дано особое название: «век Тамерлана», «век Аттилы», «век Саладина» и т. п. В том же 1841 году появилось и другое руководство Язвинского по хронологии — «Хронографическое обозрение русской истории по методе Язвинского». В этой книге его таблицы также снабжены портретами замечательных людей русской истории, правда портретами весьма микроскопическими, величиной всего с гривенник. Нарисованы портреты были Тимом, гравированы Нетельгорстом. Внизу под каждым портретиком перечисляются подвиги изображаемого лица и сообщаются некоторые хронологические даты. 

Кроме вышеназванных книг, Язвинским были изданы следующие труды: по хронологии — «Метода преподавания хронологической истории» (1837), по языкознанию: «Самоучитель немецкого языка» (1845) и «Словарь корней латинского языка» (1845). 

Метод Язвинского был достаточно известен и за границей. Так, в 1840 году была переведена с польского на русский язык книга Ждановича «Объяснение хронографической таблицы, представляющей последовательное вступление на престол императоров и королей в XX государствах, от начала христианской веры до наших времен, составленной по плану и методе Язвинского». Статья Ждановича дает очень ясное и удовлетворительное понятие о методе Язвинского и служит достаточным руководством для употребления таблиц, поэтому перевод ее на русский язык, сделанный с некоторыми дополнениями Никулиным, студентом Московского университета, имел большое значение. Метод Язвинского был популярен и в других странах, например в Италии. Особенную же известность и распространение он получил во Франции. Там он был принят во многих учебных заведениях. В Париже образовалось даже целое общество для распространения метода Язвинского. Метод этот применялся там с большим или меньшим успехом почти ко всем знаниям и отраслям общественного дела. Например, таблицы Язвинского прилагали к изучению Наполеоновского кодекса.

Примечания

Литература 
 «Литературная газета», 1840 г., № 28; 1841 г., № 128. 
 «Отечественные записки», 1840 г., т. IX (Библиографическая хроника, стр. 28). 
 «Санкт-Петербургские ведомости», 1840 г., № 120. 
 «Северная пчела», 1843 г., № 245.
 «Учитель», 1863 г., № 6, 13, 14.
 

Авторы учебников